Elostirion è una torre di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È la più alta delle tre Bianche Torri che furono costruite sui Colli Torrioni.

Elostirion, come le altre due torri di cui non si conosce più il nome, fu probabilmente costruita da Gil-Galad, Alto Re degli Elfi della Terra di Mezzo, in onore di Elendil. 
Poiché Elendil spesso si recava alla torre, per lui fu posto in cima ad essa uno dei palantíri di Arnor, l'unico che poteva guardare oltre il mare, che fu appunto chiamato Pietra di Elendil. Elostirion resistette per millenni dopo la morte di Elendil e di Gil-Galad, sotto il regno di Círdan e degli Elfi di Lindon; ma il palantír che questa un tempo custodiva fu portato ad Aman quando Elrond salpò per raggiungerlo, alla fine della Terza Era.

Nella Compagnia dell'Anello, prima parte del Signore degli Anelli, prima di partire per Gran Burrone, Frodo Baggins sogna di trovarsi ai piedi dei Colli Torrioni e di arrampicarsi verso la torre di Elostirion per vedere il mare.

Note

Bibliografia 
 J. R. R. Tolkien, Christopher Tolkien (a cura di), Racconti incompiuti, Milano, Bompiani, 2003. ISBN 978-88-452-9131-9
 Karen Wynn Fonstad, L'atlante della Terra di Mezzo di Tolkien, Bompiani, 2002. ISBN 978-88-452-9202-6

Castelli e fortezze della Terra di Mezzo